A 50ª edição da Vuelta decorreu entre 2 a 24 de Setembro de 1995 entre as localidades de Zaragoza e Madrid. A corrida foi composta por 21 etapas, num total de mais de 3750 km, que el vencedor recorrió a una velocidad media de 39,246 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1995
1995 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1995